Stanisław Wroński (1848–1898) – polski malarz, powstaniec styczniowy
 Stanisław Wroński  (1916–2003) – polski historyk, działacz komunistyczny i państwowy
 Stanisław Wroński  (1923–1944) – powstaniec warszawski
 Stanisław Wroński (1929–2018) – polski chemik, prof. dr hab, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej